Harzendorf ist der Name von:

 Christiane Harzendorf (* 1967), deutsche Ruderin 
 Fritz Harzendorf (1889–1964), deutscher Journalist und Autor
 Harzendorf & Lehmann, deutsche Fahrzeugpioniere des 19. Jahrhunderts